Ummendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Ummendorf, Sachsen-Anhalt – kommun, Sachsen-Anhalt, 
 Ummendorf, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Tübingen Region,